Эмиль Зияшевич Бектенов (21 декабря 1934 — 1999, Бишкек, Киргизия) — киргизский государственный деятель, министр связи Республики Кыргызстан (1991—1994). Лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился в семье известного киргизского ученого-языковеда, манасоведа Зияша Бектенова.

В 1958 г. окончил факультет «Радиосвязь и радиовещание» Московского электротехнического института связи, в 1960 г. — аспирантуру.

Трудовую деятельность начал в 1958 г. в должности инженера управления радиорелейных магистралей и телевидения.

 1961—1964 гг. — старший инженер, начальник цеха Киргизского республиканского Радиоцентра,
 1961—1971 гг. — главный инженер, начальник управления радиорелейных магистралей (УРМТ),
 1971—1982 гг. — начальник Республиканского управления радио трансляционных сетей (РУРТ),
 1982—1984 гг. — заместитель министра связи Киргизской ССР,
 1984—1987 гг. — председатель исполнительного комитета Свердловского районного совета г. Фрунзе,
 1987—1991 гг. — начальник Республиканского производственного объединения радиорелейных магистралей (РМТР),
 1991—1994 гг. — министр связи Республики Кыргызстан,

С 1999 г. — представитель Киргизии в Международной организации спутниковой связи «ИНТЕРСПУТНИК».

Награды и звания 
Лауреат Государственной премии СССР, награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд», двумя Почетными Грамотами Верховного Совета Киргизской ССР.

«Почетный радист СССР», «Заслуженный связист Киргизской ССР».

Источники 
 «Эмиль Бектенов: Встречи без расставаний», Бишкек: 2004.
 https://24.kg/biznes_info/3894_80_let_so_dnya_rojdeniya_pervogo_ministra_svyazi_nezavisimogo_kyirgyizstana_ezbektenova_/

Министры связи Киргизии
Председатели районных (в городах) исполкомов СССР
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Киргизской ССР
Почётные радисты СССР